Il singolare del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Evonne Goolagong 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Evonne Goolagong (finale)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Françoise Dürr (semifinali)

 Gail Chanfreau (secondo turno)
 Evonne Goolagong (semifinali)
 Patti Hogan (quarti di finale)
 Winnie Shaw (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1971